Campeonato Uruguayo de Fútbol 1976 puede referirse a:

 el campeonato 1976 de la Primera División;
 el campeonato 1976 de la Primera "B";
 el campeonato 1976 de la Primera "C";
 el campeonato 1976 de la Primera "D".